Apostolove (en ucraniano Апостолове ; en ruso : Апостолово) es una ciudad de Ucrania, en el Óblast de Dnipropetrovsk y es el centro administrativo del raión de Apostolove. Está situada a 387 kilómetros al sureste de Dnipró . En 2021  tenía una población estimada de 13 246 habitantes.

Historia 

Apostolove fue fundada en 1793 y recibió el estatuto de ciudad en 1956.

Población

Referencias 

Localidades del óblast de Dnipropetrovsk